Tadeusz Nowak (1930-1991), scrittore e poeta polacco.
Tadeusz Nowak (1944), calciatore polacco.